Koglerberg heißen folgende geographische Objekte:

 der Ostgrat, mit Gipfel 1538 m, des Karchauer Eck (1685 m) der Lavantaler Alpen, bei St. Lamprecht, Steiermark 
 Koglerberg (Mühlviertel), 882 m, bei Mönchsdorf im Aist-Naarn-Kuppenland
 Kogler Berg (Salzkammergutberge), 819 m, am Alpenrand bei Oberhofen am Irrsee, Oberösterreich
 Kogler Berg (Bayerischer Wald), 721 m, bei Höhenberg in der Gemeinde Schwarzach, Bayern ()